Лукойл:

 Лукойл — российская нефтяная компания.
 Лукойл-Волгограднефтепереработка
 Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез
 Лукойл-Экоэнерго
 Лукойл-Нефтегазстрой — прежнее название компании Глобалстрой-Инжиниринг
 Лукойл Нефтохим Бургас — прежнее название Бургасского нефтехимического комбината
 Лукойл — Одесский НПЗ — прежнее название Одесского нефтеперерабатывающего завода
 Лукойл-Авиа

Спорт 
 Россия
 «Лукойл» — пляжный футбольный клуб из Калининграда.
 «Лукойл» (Челябинск) — название футбольного клуба «Спартак» Нижний Новгород в 2000—2004 годах.
 «Лукойл» (Октябрьский) — название спидвейного СТК «Башкирия» в 1997—2007 годах.
 «Лукойл-Динамо» — название гандбольного клуба «Динамо» Астрахань в 1997—2007 годах.
 «Лукойл-Спартак» — прежнее название ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград».
 «Жемчужина-Лукойл» — название футбольного клуба «Жемчужина» Будённовск в 2001 году.
  — автоспортивная организация.
 Болгария
 «Лукойл Академик» — название баскетбольного клуба «Академик» София в 2000—2018 годах.
 «Лукойл Нефтохимик» — название женского баскетбольного клуба  Бургас в 2001—2011 годах.
 «Лукойл Нефтохимик» — название мужского волейбольного клуба  Бургас в 2001—2011 годах.
 «Левски Лукойл» — полное (спонсорское) название баскетбольного клуба  из Софии с 2018 года.